Boudewyns est un patronyme porté par :

 Adriaen Frans Boudewyns, peintre paysagiste et graveur flamand (1644-1711), parfois prénommé à tort Nicolas ou Antoine François
 Adriaen Frans II Boudewyns, peintre flamand (1673-après 1741), neveu du précédent
 Katherina Boudewyns, poète bruxellois (vers 1520-après 1603)

Patronyme flamand